Dzięcioły bezeichnet Orte in Polen:
 Dzięcioły, ein Dorf der Gmina Brzeziny in der Woiwodschaft Großpolen
 Dzięcioły, ein Dorf der Gmina Łosice in der Woiwodschaft Masowien
 Dzięcioły, ein Dorf der Gmina Tłuszcz in der Woiwodschaft Masowien